The Passing Shadow – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Passing Shadow – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Passing Shadows – film del 1934 diretto da Leslie S. Hiscott